Исхуатлансиљо има више значења:

 Општина Исхуатлансиљо (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Исхуатлансиљо (Исхуатлансиљо, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику